Somnium (latino per sogno) può riferirsi anche a:

Letteratura 
Somnium – racconto postumo del 1634 di Giovanni Keplero
Somnium – romanzo del 1541 di Juan Maldonado
Somnium Scipionis – brano del trattato De re publica di Marco Tullio Cicerone

Musica 
Somnium – album discografico di Robert Rich
 Somnium – pseudonimo di Teemu Raimoranta, musicista finlandese

Altro 
3258 Somnium – asteroide scoperto da Paul Wild
Somnium – un marchio commerciale del farmaco Lorazepam